

Diverse 
 Senior (achtervoegsel) (sr.), de oudere
 .sr, het achtervoegsel van domeinnamen in Suriname
 Servisch, een Zuid-Slavische taal, officiële taal in Servië en Montenegro, met ISO-code sr
 Wetboek van Strafrecht (Nederland) (sr), een wetboek in het Nederlands strafrecht
 Studentenraad, een verkozen vergadering van studenten
 Set en Reset, digitale signalen voor activering en rust
 SR-latch, een geheugenschakeling
 Sacra Rota Romana of Sacra Rota, een rechtbank van de Katholieke Kerk
 Plaatselijke vetverbranding (Engels: spot reduction), de aanname dat men door training vet kan kwijtraken in specifieke zones van het lichaam

Locaties en streken 
 Suriname, een land in Zuid-Amerika, met landcode SR
 Stadsregio Rotterdam (SR), een voormalig samenwerkingsverband tussen gemeenten

Regiocodes volgens ISO 3166-2 
Bij plaatselijk gebruik, bijvoorbeeld op kentekens, worden vaak alleen de letters SR gebruikt:
 Sarandë (district), een district in de Albanese prefectuur Vlorë (AL-SR)
 Santa Rosa (departement van Guatemala)  (GT-SR)
 West-Celebes (Sulawesi Barat), een provincie van Indonesië  (ID-SR)
 Syracuse (provincie), een provincie op het Italiaanse eiland Sicilië  (IT-SR)

Regionale voertuigkentekens 
Voor zover niet genoemd bij de Regiocodes: 
 Rybnik, stad in Polen
 Vorstendom Schwarzburg-Rudolstadt, verspreide gebieden in Duitsland
 Soroca (arrondissement), in Moldavië (N.B.: regiocode is MD-SO)
 Steyr (stad), in Oostenrijk
 Straubing, stad in Duitsland
 Landkreis Straubing-Bogen, het omliggend gebied van Straubing
 Strumica, stad en gemeente in Noord-Macedonië

Politiek 
 Rechtvaardig Rusland (Russisch: Spravedlivaja Rossija), een democratisch socialistische partij in Rusland
 Socialistische Republiek (SR), bij sommige, veelal communistische landen een deel van de naam

Vervoer en voertuigen 
 State highway, of State Route, wegen die in Amerika vaak aangeduid met SR en een nummer
 Strada regionale, verbindingswegen in Italië, veelal tussen provincies, maar binnen regio's
 Swissair, een voormalige Zwitserse luchtvaartmaatschappij, met IATA-code SR
 Station Sragen, een spoorwegstation in de Indonesische provincie Midden-Java, met stationscode SR
  Southern Railway (Verenigd Koninkrijk), een voormalige spoorwegmaatschappij in Engeland
  Southern Railway (Verenigde Staten), een voormalige spoorwegmaatschappij in de Verenigde Staten
 SR (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
 Locomotieven voor de Finse spoorwegmaatschappij VR-Yhtymä:
 VR Sr 12, afgeleverd vanaf 1965, dieseltractie, een zwaardere variant van de VR Sv 12
 VR Sr 1, afgeleverd vanaf 1973, elektrisch
 VR Sr 2, afgeleverd vanaf 1995, elektrisch
 VR Sr 3, afgeleverd vanaf 2016, elektrisch

Media 
 Saarländischer Rundfunk, een Duitse regionale omroep
 Sveriges Radio, de Zweedse openbare omroep
 Serious Request, een jaarlijkse goededoelenactie van de Nederlandse radiozender 3FM

Sport 
 Sports Reference (SR), een groep websites met statistieken en gegevens rond Amerikaanse sporten
 Slope rating (SR), een getal dat de moeilijkheidsgraad van een golfbaan aangeeft
 Seizoensrecord, een prestatie in de sport

Wetenschap 
 Sarcoplasmatisch reticulum, een structuur in spiercellen, zie Dwarsgestreept spierweefsel
 Strontium (Sr), een scheikundig element
 Steradiaal (sr), de SI-eenheid voor ruimtehoek